En matemáticas, una progresión es una sucesión de números entre los cuales hay una ley de formación constante. Se distinguen dos tipos:
 La progresión aritmética, aquella en que la diferencia entre cualquier par de sus términos sucesivos es constante.
 La progresión geométrica, aquella en la que cada término se obtiene multiplicando el término anterior por una constante denominada razón o factor.

Además, en música, puede referirse a:
 La progresión armónica, sucesión de acordes, explícitos o implícitos.
 La progresión por quintas, sucesión de acordes que se vincula al llamado círculo de quintas.

Enlaces externos